1 miejscowość w Luksemburgu:
 Grundhof

1 gmina w Niemczech:
 Grundhof – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Schleswig-Flensburg